Le terme Stuka peut désigner :
 les stukas, genre d'avion destiné à l'attaque en piqué.
 Stuka Recordings, label discographique de musique électronique fondé par le DJ néerlandais Buzz Fuzz.